John Thompson (1845-1894), minister-president van Canada van 1892 tot 1894.
 John Griggs Thompson (1932), Amerikaans wiskundige en winnaar van de Fields-medaille en Abelprijs.
 John Thompson (pornoproducent) (1945), Duits pornoproducent, pseudoniem van Louis Bacharach.
 John Thompson (voetballer) (1981), Iers voetballer